«Белая акация» — советский музыкальный фильм-спектакль 1957 года режиссёра Георгия Натансона, экранизация одноимённой оперетты Исаака Дунаевского по пьесе Владимира Масса и Михаила Червинского.

Сюжет 

Девушка Тоня мечтает о далёких морских путешествиях. В своих песнях она поёт о родной Одессе, о славных моряках. Тоня влюблена в капитана китобойного судна Константина Куприянова. Но Куприянов увлечён легкомысленной девушкой Ларисой, все устремления которой связаны с новыми нарядами и весёлым времяпрепровождением. Когда Куприянов уходит в море, Лариса развлекается с Яшкой "Буксиром".

В ролях 
 Идалия Иванова — Тоня Чумакова
 Александр Стародуб — Костя Куприянов, капитан гарпунёров
 Евгения Дембская — Лариса
 Михаил Водяной — Яшка «Буксир»
 Николай Кочкин — Пётр Тимофеевич Чумаков, гарпунёр-наставник
 Валентина Франчук — Ольга Ивановна
 Муза Крепкогорская — Катя
 Михаил Дашевский — Кораблёв
 Шева Фингерова — Серафима Степановна, тетя Сима Олег Шаповалов — Лёша Борис Никитин — Саша А. Латров — капитан-директор Виктор Алоин — Женя Моргунов, помощник режиссёра (в титрах А. Алоин)
 Н. Сивченко — кинооператор''

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Владимир Масс
 Михаил Червинский
 Главный режиссёр театра и постановщик спектакля: Изакин Гриншпун
 Режиссёр-постановщик: Георгий Натансон
 Главный оператор: Яков Кулиш
 Композитор: Исаак Дунаевский
 Художник-постановщик: Василий Зачиняев
 Дирижёр: Иван Кильберг

См. также 

 х/ф «Только ты» (1972)

Ссылки 
 «Белая акация» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-оперетты
Фильмы студии «Молдова-фильм»
Фильмы СССР 1957 года
Фильмы об Одессе